Аспах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-ам-Инн.  Население составляет 2340 человек (на 1 января 2007 года). Занимает площадь 31,45 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Мандль (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 18 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии